Iron and Steel – cortometraggio del 1914 diretto da Maurice Costello e Robert Gaillord (Robert Gaillard)
Iron and Steel – documentario del 1956 diretto da Fali Bilimoria